|-
| (134001) 2004 VL9||||3 листопада 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (134002) 2004 VS9||||3 листопада 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (134003) 2004 VD12||||3 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134004) 2004 VN13||||2 листопада 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (134005) 2004 VQ15||||4 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134006) 2004 VY17||||3 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134007) 2004 VZ18||||4 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134008) 2004 VP21||||4 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134009) 2004 VZ27||||5 листопада 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (134010) 2004 VW28||||7 листопада 2004||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (134011) 2004 VO36||||4 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134012) 2004 VS36||||4 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134013) 2004 VX42||||4 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134014) 2004 VQ48||||4 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134015) 2004 VY52||||4 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134016) 2004 VU53||||7 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134017) 2004 VZ53||||7 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134018) 2004 VO57||||5 листопада 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (134019) 2004 VC59||||9 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134020) 2004 VR62||||6 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134021) 2004 VY62||||7 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134022) 2004 VW63||||10 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134023) 2004 VO64||||7 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134024) 2004 VN65||||9 листопада 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (134025) 2004 VW65||||3 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134026) 2004 VC71||||7 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134027) 2004 VN76||||12 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134028) 2004 VE77||||12 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134029) 2004 VJ85||||10 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134030) 2004 VT90||||2 листопада 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (134031) 2004 WY||2004 WY||17 листопада 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (134032) 2004 WC5||||18 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134033) 2004 WZ6||||19 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134034) 2004 WV7||||19 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134035) 2004 WW8||||18 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134036) 2004 XB1||||1 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134037) 2004 XP3||||2 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134038) 2004 XP5||||2 грудня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (134039) 2004 XX8||||2 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134040) 2004 XP9||||2 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134041) 2004 XC12||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134042) 2004 XQ12||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134043) 2004 XB13||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134044) 2004 XA14||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134045) 2004 XE22||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134046) 2004 XM22||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134047) 2004 XG23||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134048) 2004 XH23||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134049) 2004 XB24||||9 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134050) 2004 XU25||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134051) 2004 XZ26||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134052) 2004 XL27||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134053) 2004 XQ27||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134054) 2004 XM28||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134055) 2004 XD36||||10 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134056) 2004 XB37||||11 грудня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (134057) 2004 XT37||||7 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134058) 2004 XX38||||7 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134059) 2004 XL43||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134060) 2004 XR43||||11 грудня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (134061) 2004 XG45||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134062) 2004 XH48||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134063) 2004 XP50||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134064) 2004 XF52||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134065) 2004 XP55||||10 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134066) 2004 XK60||||12 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134067) 2004 XO60||||12 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134068) 2004 XS61||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 134069 Miyo||||13 грудня 2004||Астрономічна обсерваторія Ямаґата||Коїті Ітаґакі
|-
| (134070) 2004 XD64||||2 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134071) 2004 XL65||||2 грудня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (134072) 2004 XZ65||||2 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134073) 2004 XL66||||3 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134074) 2004 XN66||||3 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134075) 2004 XE68||||3 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134076) 2004 XW69||||10 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134077) 2004 XW71||||12 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134078) 2004 XX76||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134079) 2004 XR78||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134080) 2004 XE82||||11 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134081) 2004 XY87||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134082) 2004 XN89||||11 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134083) 2004 XM98||||11 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134084) 2004 XH100||||13 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134085) 2004 XE102||||10 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134086) 2004 XR103||||9 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134087) 2004 XU103||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134088) 2004 XF104||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134089) 2004 XE105||||10 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134090) 2004 XS105||||11 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134091) 2004 XU110||||14 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134092) 2004 XD111||||14 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134093) 2004 XP111||||14 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134094) 2004 XR119||||12 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134095) 2004 XS119||||12 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134096) 2004 XA122||||15 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134097) 2004 XC123||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134098) 2004 XN124||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134099) 2004 XC125||||11 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134100) 2004 XH131||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

134000